Pflegehelfer bezeichnet einen Pflegeberuf:

Deutschland:
 Altenpflegehelfer
 Betreuungsassistent
 Pflegeassistent
 Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

Österreich:
 Pflegehelfer (Österreich)
 Heimhelfer
 Heimpfleger

Schweiz:
 Pflegehelfer (Schweiz)